Boka steht für:

 Boka (Fluss), Fluss in Slowenien
 Boka (Serbien), ein Ort in der Gemeinde Sečanj in Serbien
 Boka, rumänischer Name der Ortschaft Botoš in Serbien

Boka oder Bóka ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Boka (* 1983), ivorischer Fußballspieler
 Bendegúz Bóka (* 1993), ungarischer Handballspieler
 Olta Boka (* 1991), albanische Sängerin
 Cleyton Coelho dos Santos (genannt Boka, * 1988), brasilianischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Boka kotorska, Bucht an der Adriaküste
 Boca
 Bocca
 Poka